Прогноза (от старогръцки πρόγνωσις, , буквално „предварително знание“) може да се отнася до:

 В науката – Научна прогноза
 В медицината – медицинска прогноза
 В метеорологията прогноза се използва за предричане на времето в зависимост от движението на въздушните маси. Виж Прогноза за времето.

 В спорта се използва, когато се предвижда краен изход на дадено събитие в спортна среща. Най-често играе роля при хазартните игри, когато се залагат пари, за да се случи дадено явление или да не се случи.

 „Прогноза“ – български филм на режисьорката Зорница София (2008)

Вижте също 
 Предсказание

Футурология
Научен метод